Таёжная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от термина «тайга».

Россия 
 Таёжная улица — улица в Екатеринбурге.
 В посёлке Нагорный Советского района Казани:
 Таёжная улица
 1-я Таёжная улица
 2-я Таёжная улица
 3-я Таёжная улица
 Таёжная улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Таёжная улица — улица в Москве.
 Таёжная улица — улица в Новосибирске.
 Таежная улица — улица в Томске. 
 Таёжная улица — улица в Тюмени.
 Таёжная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Таёжная улица — улица в Днепре.

Белоруссия 
 Таёжная улица — улица в Минске.